Securigera DC., 1805 è un genere di piante appartenenti alla famiglia  delle Fabacee (o Leguminose).

Tassonomia 
Comprende le seguenti specie:
Securigera atlantica Boiss. & Reut.
Securigera carinata Lassen
Securigera charadzeae (Chinth. & Tschuchr.) Czerep.
Securigera cretica (L.) Lassen
Securigera elegans (Pancic) Lassen
Securigera globosa (Lam.) Lassen
Securigera grandiflora Lassen
Securigera libanotica (Boiss.) Lassen
Securigera orientalis (Mill.) Lassen
Securigera parviflora (Desv.) Lassen
Securigera securidaca (L.)Degen & Dorfl.
Securigera somalensis (Thulin) Lassen
Securigera varia (L.) Lassen

Note

Voci correlate 
Generi di Fabaceae

Altri progetti 

Loteae